Kainzbach ist ein Gewässername in Bayern:

 Kainzbach (Pfreimd), linker Zufluss der Pfreimd vor der Kainzmühle von Markt Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Kainzbach (Tirschenreuther Waldnaab), rechter Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab zwischen der Stadt Tirschenreuth und Gumpen, Markt Falkenberg, beide Orte im Landkreis Tirschenreuth
 Kainzbach (Vils), linker Zufluss der Vils vor Süß, Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach

Siehe auch:
 Kainsbach
 Kainznbach
 Kaitzbach